Cai (også Kai eller Kay) Rantzau er navnet på flere personer:

 Cai Rantzau (1490-1560) – til Kletkamp og Hanerau, godsejer
 Cai Rantzau (1562-1591) – til Rantzau, godsejer
 Cai Rantzau (1591-1623) – til Rantzausholm, godsejer
 Cai Rantzau (gehejmeråd) (1726-1792) – gehejmeråd og godsejer